Еміль Адольф фон Берінг (нім. Emil Adolf von Behring; 15 березня 1854, Лавіце, Kreis Rosenberg in Westpreußend, Західна Пруссія — 31 березня 1917, Марбург, Гессен-Нассау) — німецький бактеріолог.
 Міанна Берінг (англ. MyAnna Buring; нар. 22 вересня 1979, Сундсвалль, Швеція) — британська актриса шведського походження.
 Bjering (Берінг) — з 1917 року норвезький виробник газонокосарок та автомобілів.